Князь Пётр Меньшой Семёнович Прозоровский (ум. 1691) — русский государственный и военный деятель, боярин (1682), воевода на Тереке, в Вятке, Киеве, Тобольске и Новгороде, сын боярина князя Семёна Васильевича Прозоровского (ум. 1660).

Биография 
В августе-декабре 1656 года князь Пётр Семёнович Прозоровский был рындой в белом платье или в ферезях с топором при приёме царем Алексеем Михайловичем датского посланница под Кокнесе, послов бранденбургского курфюрста и курляндского герцога под Ригой, посланника польного гетмана литовского Винцетия Гонсевского в Вязьме.

В 1657—1660 и 1665 годах — рында при приёмах грузинского царя Теймураза, послов Речи Посполитой, Венгрии, Чехии, Дании, Великого княжества Литовского, Имеретии, Швеции и Войска Запорожского. В 1660 году в чине чашника был за обедом, данном в Грановитой палате грузинскому царевичу Николаю Давидовичу. В 1657—1664 годах за царскими обедами смотрел в кривой или большой стол, «наряжал вина», потчевал грузинского и сибирских царевичей, ездил «со столом» от царя к шведским и голландским послам.

В 1668 году князь Пётр Семёнович Меньшой Прозоровский был назначен воеводой на Терек. Его родные братья, князь Иван и Михаил Прозоровские, находились на воеводстве в Астрахани. Опасаясь нападения отрядов Стеньки Разина, астраханские воеводы Иван и Михаил Прозоровские часто писали на Терек, спрашивая князя Петра о действиях «воровских казаков». Князь Петр писал им в ответ, что получил информацию о том, что Степан Разин совершил по Каспийскому морю крупный набег на прибрежные персидские владения. По просьбе князя Петра Прозоровского к нему было прислано из Астрахани 200 ратных людей для защиты от возможного нападения казаков. В течение двух лет братья Иван, Михаил и Пётр Семёновичи Прозоровские переписывались между собой и доносили царю о действиях и намерениях Степана Разина. 22 июня 1670 года астраханские воеводы, князья Иван и Михаил Семёновичи Прозоровские, были убиты при штурме Астрахани войсками Разина. Князь Михаил погиб в гуще битвы за городские ворота, а князь Иван был схвачен в церкви, куда его отнесли раненным, и казнён на следующий день, — атаман Разин лично столкнул его с одной из башен крепости. Терский воевода князь Пётр Прозоровский избежал участи своих братьев, несмотря на то, что отряды казаков дважды наведывались под его город, намереваясь его повесить.

В 1673 году терский воевода князь Пётр Семёнович Прозоровский писал из Терека астраханскому воеводе князю Я. Н. Одоевскому о набеге кумыков и об отражении им вражеского нападения на Терский город и слободы.

В 1677 году князь Пётр находился на воеводстве в Вятке. В январе 1682 года уже боярин и наместник тульский П. С. Меньшой Прозоровский подписал соборное постановление об отмене местничества.

В 1682—1683 годах — первый воевода в Киеве. Получил от царей Ивана и Петра Алексеевичей грамоту, в которой ему поручалось обнадежить московских стрельцов милостивым царским словом и жалованьем. Через год после этой грамоты, цари писали архимандриту Киево-Печерского монастыря Иннокентию Гизелю, что они высоко ценят его службу царям Алексею и Феодору, а потому, зная, что киевский воевода князь Пётр Прозоровский «живет с ним несоветно и имеет на него в некоторых делах подозрение и письма его перенимает», послали князю П. С. Прозоровскому указ, чтобы, «будучи с ним вместе на службе, был с ним в совете и в любви, и во всех делах имел ласку и привет доброй».

В 1684—1686 годах Пётр Семёнович Мешьшой Прозоровский находился на воеводстве в Тобольске. 11 апреля по последнему зимнему пути он со своими товарищами приехал в Тобольск, где пробыл почти два года. Русское правительство, озабоченное обращением в христианство местных иноверцев, требовало, чтобы их крестили только по свободному их желанию, без всякого принуждения, «для того что Сибирь государство дальнее — говорилось в грамоте на имя князя — и состоит между бусурманских и иных вер многих земель, чтоб тем тобольских татар и бухарцев и иных земель приезжих иноземцев не ожесточить и от государей милости их не отгонять и Сибирскому государству какого повреждения не учинить».

Тобольский воевода князь П. С. Прозоровский жестоко преследовал раскольников. Так, отослав одного раскольника, Демку Степанова, из Тобольска на Тюмень, в Преображенский монастырь, он приказал трижды допросить его, «и буде он не покоритца, и по указу великих государей и по граматам, велеть его Демку сжечь и пепел развеять, чтоб отнюдь знаку и костей не было».

Во время его воеводства в Тобольске происходили нападения маньчжуров на русскую Даурию. Царское правительство приказало князю П. С. Прозоровскому собрать 600 служилых людей в Тобольске, Туринске, Верхотурье, Тюмени и отправить их в Енисейск, а оттуда — в даурские остроги и Нерчинск.

19 января 1686 года боярин князь Пётр Семёнович Прозоровский был отпущен из Тобольска в Москву. В 1688—1690 годах находился на воеводстве в Новгороде.

Семья 
Дети:
 Боярин (с 1692) Андрей Петрович Прозоровский (ум. 05.07.1722); женат был трижды: на первой — княжне Ирине Юрьевне Ромодановской, на второй — Матрёне Фёдоровне Водорадской, на третьей — Ирине Матвеевне Вельяминовой-Зерновой.
 Боярин Никита Петрович Прозоровский, женат дважды: 1) на Анне Петровне Кондыревой, 2) на княжне Марии Михайловне Голицыной (1676—?) — дочери боярина . Имел трёх сыновей: от первого брака — Александра (ум. 1740); от второго — Владимира и Петра (ум. 1758).
 Князь Владимир Петрович Прозоровский
 Княжна Мария Петровна Прозоровская, жена князя Ивана Григорьевича Куракина
 Княжна Аграфена Петровна Прозоровская, жена Василия Фёдоровича Салтыкова, брата царицы Прасковьи Федоровны, супруги царя Иоанна Алексеевича 
 Князь Александр Петрович Прозоровский; жена, Марья Юрьевна Великогагина, после его смерти постриглась в Москве в Новодевичьем монастыре и была казначеей.

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Пётр Меньшой Семёнович
Бояре
Воеводы Терского города
Воеводы Киева
Воеводы Тобольска
Воеводы Вятки
Воеводы Новгорода
Умершие в 1691 году